Tanssisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tanssisaari (ö i Mellersta Österbotten), Kaustby, 
 Tanssisaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Tanssisaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Tanssisaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar